2 miejscowości w Estonii:
 Linna – wieś w prowincji Ida Viru, w gminie Jõhvi
 Linna – wieś w prowincji Valga, w gminie Helme.